Marre puede referirse a:

 Marre (cantante), cantante colombiana
 Marre (Mosa), comuna francesa